R–21, Rubik Ernő által tervezett katonai szállító vitorlázó repülőgép
 R–21, szovjet interkontinentális ballisztikus rakéta (GARU-kódja: 4K55)